Calciatore svizzero dell'anno (Sport)  – il premio di miglior calciatore svizzero istituito dal giornale svizzero "Sport", interrotto nel 1998
Calciatore svizzero dell'anno (ASF/SFV)  – il premio di miglior calciatore svizzero istituito dalla Associazione Svizzera di Football dal 1998